Гарклавс () — латышская фамилия.
 Гарклавс, Иван Яковлевич (в монашестве Иоанн; 1898—1982) — епископ Православной Церкви в Америке, архиепископ Чикагский и Миннеапольский.
 Гарклавс, Сергей Иванович (1927—2015) — священнослужитель Православной Церкви в Америке на покое, протоиерей, духовник братии Тихвинского Богородичного Успенского монастыря.